2. A hrvatska odbojkaška liga za žene, također i kao 2. A nacionalna odbojkaška liga je bila liga trećeg stupnja hrvatske odbojkaške lige za žene u sezoni 2015./16.  
Sudjelovalo je 40 klubova u četiri regionalne skupine: "Centar", "Istok", "Jug" i "Zapad".

Centar 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Centar 2015./16.  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Centar 2015./16., wayback

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Istok 2015./16.  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Istok 2015./16., wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Jug 2015.16.  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Jug 2015.16., wayback

Zapad 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Zapad 2015.16.   
 natjecanja.hos-cvf.hr, 2. A liga - Zapad 2015.16., wayback

Povezani članci 
 1. A HOL za žene 2015./16. 
 1. B HOL za žene 2015./16. 
 Kup Hrvatske u odbojci za žene 2015.

Vanjske poveznice  
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 2015./2016., pristupljeno 9. siječnja 2021. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 2015./2016., wayback arhiva 
  

 

2015-16